Wigwam bezeichnet:

 eine Behausung nordamerikanischer Indianerstämme, siehe Wigwam und Wickiup
 eine US-amerikanische Motel-Kette im Tipi-Stil, siehe Wigwam Motels
 einen unterseeischen Atombombentest der USA im Mai 1955, siehe Operation Wigwam
 eine finnische Jazz-Rock-Gruppe, siehe Wigwam (Band)
 eine norwegische Glam-Rock-Band, siehe Wig Wam